Den Familiennamen Klär, Klaer, Klähr oder Klaehr tragen:

 Bernhard Klär (* 1940), deutscher Komponist   
 Carl Gottfried Klaehr (1773–1842), deutscher Lustspieldichter und Porzellanmaler
Franziska Klähr (1774–1850), österreichische Wohltäterin
 Hildegard Klär (* 1940), deutsche Politikerin (SPD), Landtagsabgeordnete in Hessen
 Ingo Klär (1937–2016), deutscher evangelischer Theologe    
 Karl-Heinz Klär (* 1947), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Rheinland-Pfalz
 Markus Klaer (1968–2020), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Werner Klaer (1929–2011), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Claer
 Clair
 Claire
 Clare
 Kleer
 Kler
 Klehr
 Klerr
 Glare